Julien Gay (ur. 29 kwietnia 2004) – francuski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Jego ojciec, Jérôme Gay, również uprawiał skoki narciarskie.

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startował w międzynarodowych zawodach dzieci i młodzieży (FIS Youth Cup i OPA Games). W grudniu 2019 w Seefeld in Tirol zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec siódmej dziesiątki. W grudniu 2020 w Kanderstegu po raz pierwszy wystąpił w zawodach FIS Cupu, zajmując miejsca na przełomie czwartej i piątej dziesiątki.

Gay jest medalistą mistrzostw Francji – w kwietniu 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, wynik ten powtarzając rok później.

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004